Metcalf se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Artie L. Metcalf
 Franklin Post Metcalf
 Zeno Payne Metcalf